Die Fotbollsallsvenskan 1924/25 war die Premierensaison der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 3. August 1924 und dem 7. Juni 1925 spielten die zwölf Mannschaften in Hin- und Rückspiel gegeneinander.

Hintergrund 
Nachdem es vorher vier regionale Meisterschaften, deren Titelträger alljährlich im Pokalmodus den Landesmeister ausspielten, wurde 1924 die Fotbollsallsvenskan eingeführt. Allerdings dauerte es bis zur Spielzeit 1930/31, ehe der Tabellenerste auch als schwedischer Meister geführt wurde.

Tabellenerster wurde der Göteborger Klub GAIS, in die Division 2 stiegen Västerås IK und Hammarby IF ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Anmerkungen

Einzelnachweise 

1924
Fußballsaison 1924/25